The Lone Wolf Returns – film del 1926 diretto da Ralph Ince
The Lone Wolf Returns – film del 1935 diretto da Roy William Neill